El AS Tempête Mocaf, es un club de fútbol de la República Centroafricana con sede en Bangui. Juega en el Campeonato de fútbol de la República Centroafricana.

Historia 
Ha sido campeón de liga en 11 ocasiones y ha ganado el título de Copa en 6 oportunidades.

A nivel internacional ha participado en 14 torneos continentales, donde su mejor participación ha sido en la Recopa Africana 1975, donde avanzó hasta los Cuartos de Final.

Palmarés 
 Campeonato de fútbol de la República Centroafricana: (12)
 1976, 1984, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2003, 2009, 2013, 2019

 Copa de la República Centroafricana: (6)
 1974, 1982, 1985, 1992, 2003, 2011

Participación en competiciones de la CAF 

1- Tempete Mocaf abandonó el torneo.
2- Tempete Mocaf fue descalificado por no pagar la cuota de inscripción al torneo.

Referencias

Enlaces externos 
 soccerway.com
 Torneos Continentales
 Lista de Campeones
 Lista de Copas

Equipos de fútbol de República Centroafricana
Equipos de fútbol fundados en 1940
Deporte en Bangui